

Persone 
Alexander Hore-Ruthven, I conte di Gowrie – generale e politico britannico (1872-1955)
Andrew Hore – rugbista a 15 neozelandese (1978-  )
Charlie Hore – rugbista a 15 neozelandese (1976-  )
Edward Hore – velista britannico (1849-   )
Edward Coode-Hore – missionario e ittiologo britannico (1848-1922)
Leslie Hore-Belisha – politico britannico (1893-1957)

Altro 
Hore Vranisht – comune dell'Albania